Slovo Ger má více významů:
 Ger – jurta, mongolské tradiční obydlí lehké konstrukce
 Ger – gijur, konvertita k judaismu

 Ger (Manche) – francouzská obec v departementu Manche
 Ger (Pyrénées-Atlantiques) – francouzská obec v departementu Pyrénées-Atlantiques
 Ger (Hautes-Pyrénées) – francouzská obec v departementu Hautes-Pyrénées
 Ger (řeka) – francouzská řeka v departementu Haute-Garonne
 Ger (Španělsko) – španělská obec v Katalánsku

Externí odkazy